Гутье́ррес (, ) — испанская фамилия. Известные носители:

 Гутьеррес, Альваро (род. 1968) — уругвайский футболист.
 Гутьеррес, Амайрани (род. 1970) — мексиканская актриса.
 Гутьеррес, Анабель (1931—2022) — мексиканская актриса.
 Гутьеррес, Анхель (род. 1932) — директор мадридского Русского театра имени А. П. Чехова.
 Гутьеррес, Антонио (1812—1884) — испанский писатель, чьё произведение послужило основой для оперы Д. Верди «Трубадур».
 Гутьеррес, Брайан (род. 2003) — американский футболист.
 Гутьеррес, Вирхиния (род. 1928) — мексиканская актриса театра и кино.
 Гутьеррес, Габриэль (род. 2005) — филиппинско-американская актриса.
 Гутьеррес, Густаво (род. 1928) — перуанский богослов.
 Гутьеррес, Доминик (род. 1997) — американский рестлер, известный под именем Доминик Мистерио.
 Гутьеррес, Йосгарт (род. 1981) — мексиканский футболист.
 
 Гутьеррес, Кевин (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Гутьеррес, Кристиан (род. 1997) — чилийский футболист.
 Гутьеррес, Леонардо (род. 1978) ― аргентинский баскетболист.
 Гутьеррес, Лимберг (род. 1977) — боливийский футболист.
 Гутьеррес, Лионель (род. 1931) — гонконгский хоккеист на траве.
 Гутьеррес, Мануэль Мария (1829—1887) — коста-риканский композитор и военный дирижёр, автор Национального гимна Коста-Рики.
 
 Гутьеррес, Мирейя (род. 1988) — андоррская горнолыжница.
 Гутьеррес, Нельсон Даниэль (род. 1962) — уругвайский футболист.
 Гутьеррес, Ноэль (род. 1950) — мексиканский хоккеист на траве.
 Гутьеррес, Орасио (род. 1948) — американский пианист кубинского происхождения.
 Гутьеррес, Оскар (род. 1974) — американский рестлер, известный под именем Рей Мистерио.
 Гутьеррес, Паскуаль (1914—1987) — мексиканский легкоатлет.
 Гутьеррес, Педро Хуан (род. 1950) — кубинский писатель и журналист.
 Гутьеррес, Рауль (род. 1966) — мексиканский футболист.
 Гутьеррес, Рафаэль Антонио (1845—1921) — президент Сальвадора.
 Гутьеррес, Роберто (род. 1983) — чилийский футболист.
 Гутьеррес, Себастьян (род. 1974) — американский режиссёр.
 Гутьеррес, Сидни Макнил (род. 1951) — американский астронавт.
 Гутьеррес, Синтия (род. 1978) — мексиканская художница.
 Гутьеррес, Теофило (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Гутьеррес, Томас (?—1872) — перуанский военный и политический деятель.
 Гутьеррес, Фелипе (род. 1990) — чилийский футболист.
 Гутьеррес, Франсиско Хавьер (род. 1973) — испанский кинорежиссёр, дебютировавший в 2008 году фильмом «Три дня».
 Гутьеррес, Фрой (род. 1998) — американский актёр и певец.
 Гутьеррес, Хайме Абдул (1936—2012) — сальвадорский военный, политик и инженер, глава правящей хунты в 1980 году.
 Гутьеррес, Хоакин (1918—2000) — писатель, переводчик, поэт, журналист, шахматист.
 Гутьеррес, Хонас (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Гутьеррес, Хорхе (род. 1975) — кубинский боксёр.
 Гутьеррес, Хорхе (род. 1975) — мексиканский аниматор, художник и режиссёр.
 Гутьеррес, Хосе Антонио (род. 1943) — колумбийский шахматист, международный мастер (1972), международный судья (1996).
 Гутьеррес, Хуан Педро (род. 1983) ― аргентинско-испанский баскетболист.
 .
 Гутьеррес, Эстебан (род. 1991) — мексиканский автогонщик.
 Гутьеррес, Эрик (род. 1995) — мексиканский футболист.

Составные фамилии 
 Вега Гутьеррес, Сабрина (род. 1987) — испанская шахматистка.
 Вирджиния Гутьеррес де Пинеда (1921—1999) — колумбийский антрополог.
 Гутьеррес Аларкон, Сервуло (1914—1961) — перуанский художник.
 Гутьеррес Алеа, Томас (1928—1996) — кубинский кинорежиссёр.
 Гутьеррес Бенитес, Серхио (род. 1945) — мексиканский священник и реслер известный под именем Фрай Тормента.
 Гутьеррес Борбуа, Лусио (род. 1957) — эквадорский политик, организатор переворота в 2000 году, президент в 2003—2005 годах.
 
 Гутьеррес де Лара, Бернардо (1774—1841) — мексиканский революционер и государственный деятель.
 Гутьеррес Мельядо, Мануэль (1912—1995) — испанский военачальник.
 Гутьеррес Менойо, Элой (1934—2012) — кубинский революционер и антикоммунистический повстанец испанского происхождения.
 Гутьеррес Морено, Хуан (род. 1976) — испанский футболист.
 Гутьеррес Солана, Хосе (1886—1945) — испанский художник, график, писатель-очеркист.
 Гутьеррес Эрнандес, Хосе Мария, более известный как Гути (род. 1976) — испанский футболист.
 Лопес Гутьеррес, Рафаэль (1855—1924) — президент Гондураса (1920—1924).
 Остриа Гутьеррес, Альберто (1897—1967) — боливийский дипломат, министр иностранных дел Боливии в 1939—1941.
 Саласар Гутьеррес, Хайме (1931—2011) — мексиканский футболист.

См. также 
 Экспедиция Гутьерреса-Мэги